Lentillac est un toponyme qui peut désigner :
 Lentillac-du-Causse alias Lentillac-Lauzès, une commune française du département du Lot.
 Lentillac-Saint-Blaise, une commune française du département du Lot.
 Latouille-Lentillac, une commune française du département du Lot.